Brandkopf ist der Name folgender Berge:

 Brandkopf (Fall), Berg bei Fall, 1.258 m 
 Brandkopf (Jachenau), Berg bei Jachenau, 1.152 m
 Brandkopf (Lengries), Berg bei Lenggries, 1.569 m

Siehe auch:
 Vorderer Brandkopf und Hinterer Brandkopf, Berg beim Königssee, 1.058 m und 1.156 m